Bart Dockx (1981) – ex ciclista su strada belga
 Gert Dockx (1988) – ex ciclista su strada belga
 Jean Dockx (1941-2002) – calciatore belga